FR – Federacja Rosyjska (Rosja)
 Fr – frans, pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 87
 .fr – domena internetowa najwyższego poziomu, przypisana do Francji
 Frame Relay – protokół sieciowy warstwy łącza danych
 FR – ang. fast reactor - rodzaj reaktora jądrowego
 FR 1 – francuski satelita okołoziemski
 FR-4 – typ laminatu epoksydowego
 karabiny FR F1 oraz FR F2 – francuskie karabiny wyborowe
 Ryan FR Fireball – myśliwiec amerykański
 FR – kanton Fryburg w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)